

Жинья — муніципалітет в регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом

Жинья — річка в Удмуртії, ліва притока Кирчми